Małgorzata Nowak – muzykolog
 Małgorzata Nowak – lekkoatletka